German Masters 2011 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил со 2 по 6 февраля 2011 года на арене Темподром, Берлин (Германия). Турнир вернулся в расписание мэйн-тура после длительного отсутствия.

Победителем стал Марк Уильямс, обыгравший в финале Марка Селби со счётом 9:7.

Призовой фонд 
 Победитель — € 50 000
 Финалист — € 30 000
 1/2 финала — € 15 000
 1/4 финала — € 9 000
 1/8 финала — € 6 000
 1/16 финала — € 3 750
 last 48 — € 1 500
 Высший брейк — € 2 000
 Общий призовой фонд — € 280 000

Результаты

Уайлд-кард раунд

Основной турнир

Финал

Квалификация 
Квалификация прошла с 14 по 17 декабря 2010 года в Академии снукера в Шеффилде.

8 победителей третьего раунда с наиболее низким рейтингом приняли участие в уайлд-кард раунде.

1 раунд 

 Энтони Хэмилтон 5:4 Курт Мэфлин  
 Фергал О’Брайен 2:5 Адам Уичерд  
 Патрик Уоллес 0:5 Танават Тирапонгпайбун  
 Эльфи Бёрден 5:2 Чжан Аньда  
 Майк Данн П: Bye 
 Джек Лисовски 5:2 Джеймс Макбейн  
 Джейми Бёрнетт 5:4 Джеймс Уоттана  
 Бьёрн Ханевеер 3:5 Лю Сун  
 Барри Пинчес 4:5 Кирен Уилсон  
 Найджел Бонд 5:0 Риан Эванс  
 Джимми Уайт 5:2 Лиам Хайфилд  
 Джимми Робертсон 5:2 Игор Фигэйредо  
 Тони Драго 5:4 Кулдеш Джохал  
 Иан Маккалох 5:1 Иссара Качайвон  
 Род Лоулер 2:5 Саймон Бедфорд  
 Энди Хикс 5:1 Пол Дэвисон  

 Джо Джогия 1:5 Джейми О’Нилл  
 Энтони Макгилл 5:2 Майкл Уайт  
 Стюарт Петтман отказ:П Сяо Годун  
 Доминик Дэйл 5:4 Дэвид Моррис  
 Марк Джойс 5:1 Эндрю Паджетт  
 Алан Макманус 5:0 Джек Джонс  
 Мэттью Селт 5:3 Бен Вулластон  
 Майкл Холт 3:5 Дэвид Гилберт  
 Рори Маклауд 3:5 Мэттью Коуч  
 Стив Дэвис П:отказ Майкл Джадж  
 Питер Лайнс 2:5 Джо Делэни  
 Джо Свэйл 5:1 Джастин Эстли  
 Дэйв Харольд 5:0 Дермот Макглинчи  
 Эдриан Ганнэл 5:0 Ноппон Саенгхам  
 Роберт Милкинс 5:4 Джимми Мики  
 Джейми Джонс 5:2 Лю Чуан 

 2 раунд 

 Энтони Хэмилтон 5:1 Адам Уичерд  
 Танават Тирапонгпайбун 5:1 Эльфи Бёрден  
 Майк Данн 3:5 Джек Лисовски  
 Джейми Бёрнетт 4:5 Лю Сун  
 Кирен Уилсон 2:5 Найджел Бонд  
 Джимми Уайт 1:5 Джимми Робертсон  
 Тони Драго П:отказ Иан Маккалох  
 Саймон Бедфорд 5:2 Энди Хикс  
 Джейми О’Нилл 1:5 Энтони Макгилл  
 Сяо Годун 3:5 Доминик Дэйл  
 Марк Джойс 3:5 Алан Макманус  
 Мэттью Селт 5:3 Дэвид Гилберт  
 Мэттью Коуч 2:5 Стив Дэвис 
 Джо Делэни 2:5 Джо Свэйл  
 Дэйв Харольд 5:2 Эдриан Ганнэл  
 Роберт Милкинс 5:3 Джейми Джонс 

 3 раунд 

 Стюарт Бинэм 1:5 Энтони Хэмилтон  
 Барри Хокинс 2:5 Танават Тирапонгпайбун  
 Маркус Кэмпбелл 3:5 Джек Лисовски  
 Кен Доэрти 4:5 Лю Сун  
 Лян Вэньбо 2:5 Найджел Бонд  
 Джадд Трамп 5:3 Джимми Робертсон  
 Эндрю Хиггинсон 5:2 Тони Драго  
 Мэттью Стивенс 5:3 Саймон Бедфорд  
 Том Форд 2:5 Энтони Макгилл  
 Джерард Грин 3:5 Доминик Дэйл  
 Джо Перри 5:3 Алан Макманус  
 Стивен Ли 5:2 Мэттью Селт  
 Райан Дэй 5:0 Стив Дэвис  
 Мартин Гоулд 0:5 Джо Свэйл  
 Марко Фу 5:3 Дэйв Харольд  
 Марк Дэвис 4:5 Роберт Милкинс

Сенчури-брейки

Квалификация 
 133, 120 Марк Джойс
 130, 130, 113 Джейми Бёрнетт
 130 Иссара Качайвон
 127 Алан Макманус
 126 Мэттью Селт
 126 Джеймс Уоттана
 121, 119 Энди Хикс
 121 Род Лоулер
 119 Мэттью Стивенс
 113 Дэвид Гилберт
 111 Саймон Бедфорд
 107, 100 Лю Сун
 106, 103 Энтони Хэмилтон
 105, 102 Доминик Дэйл
 105 Стив Дэвис
 105 Танават Тирапонгпайбун
 104 Дэйв Харольд
 103 Энтони Макгилл
 101 Дэвид Моррис
 101 Марко Фу
 100 Тони Драго
 100 Джек Лисовски
 100 Фергал О’Брайен
 100 Джимми Робертсон

Основной турнир 
 143 Джон Хиггинс
 142 Райан Дэй
 140 Эндрю Хиггинсон
 140 Грэм Дотт
 130 Стивен Магуайр
 127, 116, 104 Энтони Хэмилтон
 124, 118, 100 Дин Цзюньхуэй
 122, 108, 105, 104 Марк Уильямс
 112 Джо Свэйл
 105 Марк Селби
 100 Джо Перри

Примечания

Ссылки 
 Результаты турнира на snooker.org
 Список сенчури-брейков на Global Snooker

German Open
2011 год в снукере
Международные спортивные соревнования в Берлине